Erda steht für:
 Erda (Hohenahr), ein Ortsteil der Gemeinde Hohenahr in Mittelhessen
 Erda (Utah), ein Ort in den Vereinigten Staaten
 ein mittelalterlicher Gau im heutigen Hessen, siehe Erdagau
 Erda (Wagner), eine Opernfigur von Richard Wagner
 (894) Erda, ein Asteroid des Hauptgürtels

ERDA steht als Abkürzung für:
 Elastic Recoil Detection Analysis, eine materialwissenschaftliche Untersuchungsmethode, siehe elastische Rückstreudetektionsanalyse

Abkürzung